Eduard Martínez i Ferrando (1883-1935), écrivain et intellectuel valencien ;
 Jordi Solé i Ferrando (1976-), personnalité politique espagnole ;
 Linda Ferrando (1966-), joueuse de tennis italienne ;
 Luigi Ferrando (1911-2003), coureur cycliste italien ;
 Luigi Ferrando (1941-), prêtre italo-brésilien ;
 Rafael Ferrando (1966-), astronome espagnol ;
 Raymond Ferrando (1912-1997), vétérinaire français ;
 Stefano Ferrando  (1895-1978), prêtre italien ;

Autre 
 Ferrando (navire)